Wilfred Kennedy McDonald, dit Bucko, (né le  à Fergus, dans la province de l'Ontario, au Canada – mort le ) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace et de crosse devenu entraîneur et homme politique.

Biographie

Hockey sur glace

Carrière 
Il remporte la Coupe Stanley à trois reprises : en 1936 et en 1937 avec les Red Wings de Détroit puis avec les Maple Leafs de Toronto en 1942.

À l'issue de sa carrière de joueur, il devient entraîneur et reste célèbre pour avoir fait de Bobby Orr un défenseur.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1933-1934|| Bisons de Buffalo|| LIH|| 41|| 3|| 1|| 4|| 14|| 6|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 1934-1935|| Bisons de Buffalo|| LIH|| 20|| 3|| 2|| 5|| 20|| || || || || 
|-
| 1934-1935|| Red Wings de Détroit|| LNH|| 15|| 1|| 2|| 3|| 8|| || || || || 
|-
| 1934-1935|| Olympics de Détroit || LIH|| 12|| 3|| 1|| 4|| 8|| || || || || 
|-
| 1935-1936|| Red Wings de Détroit|| LNH|| 47|| 4|| 6|| 10|| 32|| 7|| 3|| 0|| 3|| 10
|-
| 1935-1936|| Olympics de Détroit|| LIH|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || || 
|-
| 1936-1937|| Red Wings de Détroit|| LNH|| 47|| 3|| 5|| 8|| 20|| 10|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 1937-1938|| Red Wings de Détroit|| LNH|| 47|| 3|| 7|| 10|| 14|| || || || || 
|-
| 1938-1939|| Red Wings de Détroit|| LNH|| 14|| 0|| 0|| 0|| 2|| || || || || 
|-
| 1938-1939|| Maple Leafs de Toronto|| LNH|| 33|| 3|| 3|| 6|| 20|| 10|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 1939-1940|| Maple Leafs de Toronto|| LNH|| 34|| 2|| 5|| 7|| 13|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1940-1941|| Maple Leafs de Toronto|| LNH|| 31|| 6|| 11|| 17|| 12|| 7|| 2|| 0|| 2|| 2
|-
| 1940-1941|| Reds de Providence|| LAH|| 17|| 3|| 4|| 7|| 26|| || || || || 
|-
| 1941-1942|| Maple Leafs de Toronto|| LNH|| 48|| 2|| 19|| 21|| 24|| 9|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 1942-1943|| Maple Leafs de Toronto|| LNH|| 40|| 2|| 11|| 13|| 39|| 6|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
| 1942-1943|| Reds de Providence|| LAH|| 9|| 0|| 5|| 5|| 2|| || || || || 
|-
| 1943-1944|| Maple Leafs de Toronto|| LNH|| 9|| 2|| 4|| 6|| 8|| || || || || 
|-
| 1943-1944|| Rangers de New York|| LNH|| 41|| 5|| 6|| 11|| 14|| || || || || 
|-
| 1944-1945|| Rangers de New York|| LNH|| 40|| 2|| 9|| 11|| 0|| || || || || 
|-
| 1945-1946|| Volants de Hull || LHSQ|| 39|| 13|| 15|| 28|| 6|| || || || || 
|-
| 1946-1947|| Beavers de Sundridge || NBHL|| || || || || || || || || || 
|-
| 1947-1948|| Beavers de Sundridge|| NBHL|| 16|| 20|| 21|| 41|| || 3|| 2|| 2|| 4|| 4
|-
| 1948-1949|| Beavers de Sundridge|| NBHL|| 22|| 21|| 16|| 37|| 4|| 3|| 4|| 1|| 5|| 6

| 446|| 35|| 88|| 123|| 206|| 50|| 6|| 1|| 7|| 24

| 1958-1959 || Americans de Rochester || LAH || 15|| 4|| 10|| 1|| 30 %|| 
|-
| 1967-1968 || Orillia Pepsis|| OHASr|| 40|| 11|| 29|| 0|| 27,5 %||

Crosse 

Il remporte la Mann Cup en 1931 avec les Brampton Excelsiors.

Politique 

Il représente le Parti libéral du Canada dans la circonscription ontarienne de Parry Sound—Muskoka de 1945 à 1957.

Résultats électoraux

Références 

Naissance en octobre 1914
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur canadien de crosse
Joueur des Bisons de Buffalo
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Olympics de Détroit
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Reds de Providence
Joueur des Rangers de New York
Champion de la Coupe Stanley
Décès en juillet 1991
Décès à 76 ans